Казаков може да се отнася за:
 Димитър Казаков (1933–1992) – български художник
 Драгомир Казаков (1866–1948) – български оперен певец, баритон
 Пламен Казаков (р.1962) – български футболист